Als Jüdischer Friedhof Worms werden folgende jüdische Friedhöfe in der Stadt Worms bezeichnet:
 Heiliger Sand, der mittelalterliche und frühneuzeitliche Friedhof
 Neuer jüdischer Friedhof (Worms), der seit 1911 genutzte Friedhof
 Jüdischer Friedhof (Worms-Heppenheim)
 Jüdischer Friedhof (Worms-Herrnsheim)
 Jüdischer Friedhof (Worms-Pfeddersheim)